Judo – arte marziale giapponese 
 Judo – sport olimpico
 Judo – personaggio del manga e anime Berserk

Altri progetti